Twin Peaks může být:

Geografický název 
 Twin Peaks (Kalifornie) – osada v Kalifornii
 Twin Peaks (Sierra Nevada) – hora v kalifornském pohoří Sierra Nevada

Kultura 
 Městečko Twin Peaks (v originále Twin Peaks) – americký televizní seriál z let 1990–1991
 Twin Peaks (film) – americký film režiséra Davida Lynche z roku 1992 prequel Městečka Twin Peaks
 Twin Peaks (seriál, 2017) – americký televizní seriál z roku 2017, pokračování Městečka Twin Peaks
 Twin Peaks (hudební skupina) – americká rocková skupina
 Twin Peaks (album) – koncertní album americké rockové skupiny Mountain z roku 1974